

Toponymie
 Radomka est un village de la voïvodie de Mazovie

Hydraulogie
 Radomka est une rivière dans le centre du pays.